Ржаница:

 Ржаница — село в Жу́ковском районе Брянской области.
 Ржаница — железнодорожная станция на территории одноимённого села Жуковского района Брянской области.
 Ржаница — река в Черногории (см. битва на Ржанице).
 Ржаница — другое название полудницы.